Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Каролін Гарсія і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Volvo Car Open, парний розряд
2016